Бранковци — название населённых пунктов.

Болгария 
 Бранковци — село в Видинской области.
 Бранковци — село в Великотырновской области.

Сербия 
 Бранковци — село в Пчиньском округе.